За Уран са известни 27 естествени спътника. Първите два — Титания и Оберон са открити от Уилям Хершел на 11 януари 1787 г. Ариел и Умбриел са открити от Уилям Ласел през 1851 г. Имената са предложени през 1852 г. от сина на Уилям Хершел — Джон Хершел. През 1948 г. Герард Кайпер открива Миранда.

При посещението на урановата система от апарата Вояджър 2 през 1986 г. са открити 11 нови спътника. Към 2005 г. от наземни наблюдения са открити още 11.

Всички спътници на Уран носят имена на герои от произведенията на Уилям Шекспир и Александър Поуп.

Списък на спътниците 

Източници:  NASA/NSSDC и  Хавайския университет.

Наименования 
Астероидите 171 Офелия, 218 Бианка, 593 Титания, 666 Дездемона и 2758 Корделия носят имена на спътници на Уран

Вижте също 
 Естествени спътници на Юпитер
 Естествени спътници на Сатурн
 Естествени спътници на Нептун

 Хронология на естествените спътници
 Именуване на естествени спътници